Кућани могу бити:

 Кућани (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош, Република Србија
 Кућани (Прозор-Рама), насеље у општини Прозор-Рама, Херцеговачко-неретвански кантон, Федерација Босне и Херцеговине, Република БиХ